Музей Владимира Высоцкого () — народный музей, открытый в польском городе Кошалине энтузиасткой Марленой Зимной (1969—2016) в мае 1994 года в своей квартире. Основой послужила коллекция Марлены, которую она стала собирать в 1984 г. Первоначальный фонд — 500 экспонатов. В настоящее время в музее собрано более 15 000 экспонатов из самых разных стран.

Собрание музея 
Здесь личные вещи поэта, автографы, рисунки, черновики, письма, фотографии, уникальные киноматериалы, виниловые пластинки, компакт-диски, DVD, большая библиотека, видеотека, художественные произведения, посвященные Высоцкому, плакаты, афиши, театральные программки, документы, экслибрисы, почтовые марки, и даже вещи, изготовленные в соответствии с известным принципом «трех К» (коммерция, конъюнктура, китч): матрешки — Высоцкий (или правильнее будет сказать Высоцкие…), спичечные коробки с портретом поэта, стереооткрытки-календари и даже упаковочные целлофановые пакеты.

Особое место в коллекции занимает гитара, на которой В. С. Высоцкий играл на концерте в Касабланке в апреле 1976 г. Она хранилась у марокканского журналиста Хасана эль-Саеда, которому Владимир Семенович её подарил с автографом-парафразой из «Песенки про жирафа» прямо на гитаре:

Африка, Касабланка, 1976, апрель.
Хасану от Володи Подпись

Деятельность музея 
Среди деятельности музея — посвящённый годовщине смерти Высоцкого концерт в Кошалине с участием польских звезд, включая Даниэля Ольбрыхского (2000), ежегодный Международный фестиваль документальных фильмов, посвященных Высоцкому (с 2003 г.), Международный проект переводов стихотворений Высоцкого на языки мира (к настоящему времени осуществлены переводы 114 стихотворений и песен на 157 языков с участием 62 поэтов и переводчиков из 26 стран). 29 мая 2014 года в 20-ю годовщину существования музея при нём создан Институт Владимира Высоцкого.

Примечания

Ссылки 
 http://www.wysotsky.com/koszalin/10-1049.htm

Музеи по алфавиту
Музеи, основанные в 1994 году
Музеи Владимира Высоцкого
Музеи Западно-Поморского воеводства